Сут-Хо́льский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — с. Суг-Аксы (Сут-Холь до 1991).

География 
Кожуун расположен на западе республики.

Сут-Хольский район расположен в северо-западной части республики. Он граничит на юге с Дзун-Хемчикским, на западе с Барун-Хемчикским, на востоке Чаа-Хольским кожуунами Республики Тыва, на севере с Республикой Хакасия.

Важнейшие реки — Хемчик, Алаш, Ак-Суг. Высокогорное озеро Сут-Холь.

Сут-Хольский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

История 
Образован в 1941 году. 11 апреля 1961 года упразднён с передачей территории в Дзун-Хемчикский район. 25 апреля 1983 года восстановлен.

Население

Территориальное устройство 
В Сут-Хольском кожууне 7 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Сут-Хольском кожууне 7 населённых пунктов:

Экономика 
Суг-Аксы связан автодорогой с Чаданом, Алдан-Маадыр — с Ак-Довураком.

Основное занятие населения — овцеводство, на юго-западе кожууна также — выращивание зерновых.

Культура 
В селе Алдан-Маадыр — филиал одноимённого республиканского краеведческого музея. Здесь в 1883—1885 гг. произошло т. н. «восстание 60 богатырей» (тув. Алдан Маадыр) против гнёта маньчжурской династии Цин, под чьим протекторатом Тува находилась в конце XIX века. Восстание было жестоко подавлено. Считается, что оно способствовало сплочению тувинского народа, росту национального самосознания.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сут-Хольского кожууна
 Программа развития Сут-Хольского кожууна 

Сут-Хольский кожуун